Клабуки — название населённых пунктов:

Россия 
 Клабуки — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Клабуки — деревня в Красногорском районе Удмуртии.